Budynek klubu muzycznego Lizard King – budynek dawnej zbrojowni miejskiej, obecnie siedziba Klubu Muzycznego Lizard King w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Kopernika 3, w sąsiedztwie m.in. katedry św. św. Janów i Domu Mikołaja Kopernika.

Historia budynku 

Budynek powstał w 1597 roku i pierwotnie pełnił funkcję miejskiej zbrojowni (arsenału). Przechowywano tu broń oraz sprzęt wojskowy ciężkiego uzbrojenia i taboru dla ponad 1000 żołnierzy. Na początku XX wieku obiekt został przebudowany.

Od 2007 roku w budynku mieści się klub Muzyczny Lizard King.

Budynek jest objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta. Figuruje on także gminnej ewidencji zabytków (nr 411).

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Obiekty kulturalne w Toruniu